BCS peut faire référence à :
  ;
  ;
 BCS National Championship Game, en football américain universitaire ;
 Better Call Saul, une série télévisée américaine ;
 théorie BCS, une théorie complète de la supraconductivité ;
 Bayer CropScience, une branche de Bayer AG ;
 Basse-Californie-du-Sud, un État du Mexique ;
 Basket Club Souffelweyersheim, un club de basket-ball français ;
 Barclays, selon le code du New York Stock Exchange ;
 BCS Group, une entreprise italienne de production de tracteurs et autres engins agricoles ;
 BCS SpA, une entreprise italienne, filiale de BCS Group ;
 Bataillon de commandement et de soutien de la brigade franco-allemande.